Бирште́йн — еврейская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 Бирштейн, Абрам Александрович (1906, Одесса) - советский математик. С 1937 работал в Ленинградской военно-морской академии.
 Бирштейн, Александр Иосифович (род. 1946) — писатель, инженер-изобретатель.
 Бирштейн, Анна Максовна (род. 1947) — российский художник, дочь М. А. Бирштейна.
 Бирштейн, Вадим Яковлевич (род. 1944) — зоолог, сын Я. А. Бирштейна.
 Бирштейн, Йосл (1920—2003) — еврейский писатель.
 Бирштейн, Макс Авадьевич (1914—2000) — советский живописец, брат Я. А. Бирштейна и отец А. М. Бирштейн.
 Бирштейн, Мария Мироновна (1902—1992) — экономист, автор первой деловой игры.
 Бирштейн, Татьяна Максимовна (1928—2022) — российский физик, доктор физико-математических наук.
 Бирштейн, Яков Авадьевич (1911—1970) — советский зоолог, брат М. А. Бирштейна.

Топоним 
 Бирштайн (Бирштейн) — коммуна в Германии, в земле Гессен.